Перкинс има више значења:
 Округ Перкинс (Јужна Дакота)
 Округ Перкинс (Небраска)
 Перкинс (Џорџија)
 Перкинс (Оклахома)